Тим Хенман је освојио турнир. У финалу је победио Андреја Павела резултатом 6:2, 7:6(8:6), 7:6(7:2).

Носиоци

 Хуан Карлос Фереро (треће коло)
 Енди Родик (полуфинале)
 Роџер Федерер (четвртфинале)
 Гиљермо Корија (треће коло)
 Рајнер Шитлер (четвртфинале)
 Давид Налбандијан (одустао пре почетка турнира)
 Себастијан Грожан (друго коло)
 Парадорн Сричапан (треће коло)
|
  Марк Филипусис ''(друго коло) 
  Николас Масу ''(треће коло) 
  Шенг Схалкен ''(друго коло) 
  Јунес ел Ајнауи ''(друго коло) 
  Мартин Веркерк ''(треће коло) 
  Јиржи Новак ''(полуфинале) 
  Феликс Мантиља ''(друго коло) 
  Томи Робредо ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2003.
Париз мастерс — појединачно